José Pedro Gonçalves Taques, político brasileiro
 Pedro Taques de Almeida, governador da Capitania de São Paulo
 Pedro Taques de Almeida Pais Leme, militar e historiador brasileiro
 Rodovia Pedro Taques - no interior paulista

Ver também
 
 

Desambiguações de antropônimos